

Pessoas
Ferdinand Cheval

Localidades

Cheval (Flórida)

Cheval-Blanc

Desambiguação
Desambiguações de topônimos